Simeó de Selèucia i Ctesifont () va ser un eclesiàstic persa.

L'extensió del cristianisme a Pèrsia, i la formació d'esglésies cristianes, va despertar l'hostilitat dels magus i dels jueus que es van queixar al rei persa, que va iniciar una persecució contra els cristians. En aquest context l'arquebisbe de Selèucia i Ctesifont, Simeó, va ser executat acusat d'afavorir els interessos de l'Imperi Romà d'Orient on regnava Constantí el Gran o més probablement Constanci II, al que segons l'acusació transmetia informació que afectava greument els interessos de Pèrsia.

Els escriptors siríacs l'anomenen Symeon Bar-Sabaï o Bar-Saböe, que vol dir Filius Tinctorum ('fill dels batejats') i donen alguns detalls biogràfics: va ser deixeble de Papas o Phaphas al que va succeir com a arquebisbe quan Papas havia estat destituït per la seva arrogància i impietat. Papas va pronunciar una imprecació contra Simeó demanant que els seus pecats no li fossin mai perdonats. La data de la substitució és indeterminada, però segons Michel Le Quien ja era present al concili de Nicea I del 325 si bé segurament com a representant de Papes.

La data de la seva mort és també incerta però degué ser en temps de Constanci II en una persecució on van morir molts cristians, entre els quals Tarbula, germana de Simeó. Va ser enterrat a Susa. Va escriure algunes cartes i himnes en siríac, però no se sap el tema del que tractaven.

Referències 

Bisbes de diòcesis dels primers segles del cristianisme